

Забуже — село в гміні Радечниця Замойського повіту Люблінського воєводства
 Забуже — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства